Drobisch ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Theodor Drobisch (1839–1901), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Gustav Theodor Drobisch (1811–1882), deutscher Schriftsteller, Journalist und Schauspieler
 Johann Friedrich Drobisch (1723–1762), deutscher Komponist
 Karl Ludwig Drobisch (1803–1854), Komponist, Mathematiker, Philosoph
 Klaus Drobisch (1931–2019), deutscher Historiker
 Moritz Wilhelm Drobisch (1802–1896), deutscher Mathematiker und Philosoph
 Till Drobisch (* 1993), namibischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Trobisch